Qiryat (també Kirjath o Kiriath o Kiryath) és una paraula hebrea que vol dir «ciutat». Moltes ciutats dels hebreus i jueus porten aquesta paraula dins el seu nom. Les antigues escriuen el seu nom amb la primera lletra K, i les modernes es transcriuen amb la primera lletra Q.
 Qiryat Atta
 Qiryat Byaliq
 Qiryat Gat
 Qiryat Motsqin
 Qiryat Xemona
 Qiryat Yam
 Quiriataim
 Quiriat-Arbà
 Quiriat-Hussot
 Quiriat-Jearim
 Quiriat-Sannà
 Quiriat-Séfer